Сезон НБА 1956/1957 — стал 11-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Чемпионом стала команда «Бостон Селтикс», завоевав свой первый титул. В финале «Селтикс» победили в семи играх команду «Сент-Луис Хокс».

На драфте НБА 1956 года под первым номером клубом «Рочестер Роялз» был выбран атакующий защитник Сихуго Грин из университета Дьюкейна. Под 2-м номером на том драфте был выбран Билл Расселл, а под 9-м — Вилли Ноллс. На территориальном драфте был выбран Том Хейнсон.

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБА: Боб Коузи, Бостон Селтикс
 Новичок года НБА: Том Хейнсон, Бостон Селтикс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Пол Аризин
 Ф Дольф Шейес
 Ц Боб Петтит
 З Боб Коузи
 З Билл Шерман

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Джордж Ярдли
 Ф Морис Стоукс
 Ц Нил Джонстон
 З Дик Гармейкер
 З Слейтер Мартин

Комментарии

Ссылки 
 1956-57 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1956/1957